kryminał – powieść kryminalna
 kryminał – film kryminalny
 kryminał – więzienie lub areszt